Понт-а-Марк:

 Понт-а-Марк — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Лилль, кантон Понт-а-Марк.
 Понт-а-Марк — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.